Fredrikson ist der Familienname folgender Personen:

 Lafayette Fredrikson (* 1970), deutscher Produzent
 Otto Fredrikson (* 1981), finnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fredriksson
 Friedrichson